Сарнавский ( — косуля) — русская фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Сарнавский, Александр Викторович (род. 1989) — российский профессиональный боец смешанного стиля.
 Сарнавский, Богдан Игоревич (род. 1995) — украинский футболист, вратарь.
 Сарнавский, Владимир Симонович (1855—1916) — русский адмирал.

См. также 
 Сарновский